Georgia Gould (Baltimore, 5 januari 1980) is een Amerikaanse mountainbikester en veldrijdster.

Ze is in de Verenigde staten in totaal viermaal nationaal kampioen geworden: driemaal op het onderdeel cross country mountainbike (2006, 2010 en 2011) en eenmaal op het onderdeel 'short track mountainbike' in 2009. Sinds 2006 rijdt zij voor het LUNA chix pro team.

Op zaterdag 11 augustus 2012 won zij de bronzen medaille op het onderdeel cross country tijdens de  Olympische Zomerspelen in Londen. Vier jaar eerder was ze als achtste geëindigd in de olympische mountainbikerace in Peking.

Erelijst

Mountainbike

2006
  Amerikaans kampioen
2007
  Pan-Amerikaans kampioen
  Amerikaans kampioen
2008
8e Olympische Spelen
2010
 4e in Dalby Forest
 2e in Offenburg
2012
 2e in Mont-Sainte-Anne
 3e in Windham
  Amerikaans kampioen
  Olympische Spelen, Londen

Amerikaans mountainbiker
Amerikaans veldrijder
Amerikaans olympisch deelnemer